Архи́пов, Андре́й:
 Архипов, Андрей Алексеевич (1931—2017) — советский гребец.
 Архипов, Андрей Валерьевич (род. 1995) — белорусский футболист.